Gardener ist ein englischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Gardener ist ein Berufsname, der sich auf den Gärtner bezieht.

Varianten 
 Gardiner
 Gardner

Namensträger 
 Brian Gardener († 2015), britischer Unternehmer und Sportmäzen
 Jason Gardener (* 1975), britischer Sprinter
 Mark Gardener (* 1969), britischer Musiker
 Nico Gardener (1906–1989), britischer Bridge-Spieler
 Stefano Gardener (* 1990), italienischer Skilangläufer

Weblinks 
 Gardener bei behindthename.com

Familienname
Englischer Personenname
Berufsname